George Bennett (1804–1893) – brytyjski lekarz i przyrodnik osiadły w Australii
 George Henry Bennett (1875–1946) – szkocki biskup
 George Bennett (ur. 1990) – nowozelandzki kolarz